Burgos kan syfta på:

 Burgos CF – en fotbollsklubb baserad i Burgos, Spanien

Personer
 Ambiorix Burgos (född 1984), basebollspelare
 Carl Burgos (1918–1984), amerikansk konstnär
 Francisco Javier de Burgos (1778-1849), spansk författare och politiker
 Germán Burgos (född 1969), argentinsk fotbollsmålvakt
 Jerónima de Burgos (1580–1641), spansk skådespelare och teaterdirektör
 José Burgos (1837–1872), spansk-filippinsk präst
 Lely Burgos (född 1985), puertoricansk tyngdlyftare
 Martin Burgos (född 1982), svensk graffitikonstnär
 Rafael Frühbeck de Burgos (1933–2014), spansk dirigent och kompositör
 Renata Burgos (född 1982), brasiliansk simmare
 Shane Burgos (född 1981), ammerikansk MMA-utövare
 Wild Bob Burgos, brittisk trummis i Matchbox och Shotgun

Geografi

Filippinerna 

 Padre Burgos (Quezon), ort och kommun, CALABARZON, Province of Quezon,

Italien 

 Burgos, Sardinien, ort och kommun, Sardinien, Provincia di Sassari,

Mexiko 

 Burgos (kommun), Tamaulipas,

Spanien 

 Burgos (provins),  provins, Kastilien och Leon, 
 Burgos, stad, 
 Burgos Villafria Airport – en flygplats

Se även
Burgoslagarna